Crystal Springs kan syfta på:

Crystal Springs, Florida
Crystal Springs, Mississippi
Crystal Springs, Nevada